Cotopaxi bezeichnet:

 Cotopaxi, ein Vulkan in Ecuador
 Provinz Cotopaxi, eine Verwaltungseinheit Ecuadors
 Nationalpark Cotopaxi, ein ecuadorianischer Nationalpark

 Cotopaxi (Colorado), einen Ort im Fremont County, Colorado, USA

 Cotopaxi (Schiff), ein 1925 verschollenes Dampfschiff